Aliats de la Primera Guerra Mundial
 Aliats de la Segona Guerra Mundial